Aux États-Unis, Vassar peut désigner :
 Vassar, une localité américaine située dans l'Idaho
 Vassar, une localité américaine située dans le Kansas
 Vassar, une localité américaine située dans le Manitoba
 Vassar, une localité américaine située dans le Michigan

Homonymie de localités aux États-Unis